Geografie
 Poggio Berni, gemeente in de Italiaanse provincie Rimini

Personen (achternaam)
 Antonio Berni (1905-1981), Argentijnse kunstenaar

Personen (voornaam)
 Berni Collas (1954-2010), Belgisch politicus
 Berni Flint (1952), Britse zanger en songwriter
 Berni Schmitz (1950), Belgische politicus

Overig
 Berni, mascotte van het Europees kampioenschap voetbal 1988

Zie ook 
 Bernie (doorverwijspagina)
 Berny (doorverwijspagina)
 Bernard (doorverwijspagina)
 Bernhard